Niemcy:
 Sankt Alban – dzielnica gminy Aitrang w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu 
 Sankt Alban – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Szwajcaria:
 Sankt Alban – dzielnica Bazylei